Heggtveit är ett norskt efternamn, som burits av bland andra:

 Anne Heggtveit
 Hallvard Gunleikson Heggtveit